Külügyminisztériumnak a világ számos, hasonló feladatú kormányzati intézményét nevezik:

külügyminisztérium - általános leírás az intézményről
Külgazdasági és Külügyminisztérium - a magyar külügyminisztérium hivatalos neve

Országok szerint
Külügyminisztérium albán külügyminisztérium
Külügyminisztérium japán külügyminisztérium
Külügyminisztérium lengyel külügyminisztérium
Külügyminisztérium román külügyminisztérium

Más néven
United States Department of State amerikai külügyminisztérium
Foreign and Commonwealth Office az Egyesült Királyság külügyminisztériuma

Jegyzetek